Сан Педро Кијатони има више значења:

 Општина Сан Педро Кијатони (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Сан Педро Кијатони (Сан Педро Кијатони, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику